Il termine malattia di Paget viene utilizzato per identificare tre differenti patologie:
 Malattia ossea di Paget – malattia metabolica delle ossa
 Malattia di Paget del capezzolo – alterazione di natura tumorale del capezzolo del seno
 Malattia di Paget vulvare – alterazione di natura tumorale della vulva

Pagine correlate 
 Sindrome di Paget-Schroetter – forma di trombosi venosa profonda degli arti superiori